Парламентские выборы в Польше состоялись 20 января 1957 года. Выборы прошли на фоне гомулковской оттепели и в более либеральной атмосфере, но все ещё оставались несвободными.

Обстановка перед выборами

Первоначально выборы были запланированы на конец 1956 года, но из-за политических изменений в Польше были отложены на 1957 год. 

Выборы 1957 отличались от предыдущих наличием тайного голосования и ограниченным преследованием оппозиции.

На 459 мест в Сейме приходилось более 60 000 кандидатов, но в конце до выборов было допущено только 720 из них. Кандидаты делились на 2 группы: ПОРП и её союзников и т.н. «независимых», к которым относились члены лояльных к ПОРП мелких партий и беспартийных. Все кандидаты были включены в единый список Фронта единства народа.

Реальная оппозиция к выборам не была допущена, но теоретически у избирателей был шанс лишить коммунистов большинства в парламенте просто проигнорировав выборы или же вычеркнув кандидатов от ПОРП из бюллетеней, оставив только 100 кандидатов от других партий.

За день до дня голосования Гомулка обратился к польскому народу, призвав прийти на выборы и не вычёркивать из бюллетеней кандидатов от ПОРП, утверждая, что в Польше может повториться венгерский сценарий. Гомулка также заручился поддержкой католической церкви в лице Примаса Польши Стефана Вышинского, который призвал поляков прийти на выборы.

Официальные результаты

По официальным данным явка на выборах составила 94,14 %. ПОРП получила 52,4 % и 241 место.

В Новом Сонче ни один из кандидатов не смог получить абсолютного большинства, что стало единственным таким случаем в ПНР. 17 марта 1957 там состоялся второй тур, победу на котором одержал Збигнев Гертых.

Парламентские выборы в Польше
1957 год в Польше
1957 год в Европе
События 20 января